Karma, een begrip uit het hindoeïsme en boeddhisme
Karma (1986), een Indiase film uit 1986
Karma (2006), een Nepalese film van Tsering Rhitar Sherpa uit 2006
 Karma (boogschutter), een boogschutster uit Bhutan
Karma (IRC), een term op IRC om de 'gaafheid' van mensen en dingen aan te geven
Karma Yeshi, een Tibetaans voetballer
Karma-yoga, een van de hoofdtakken van yoga
Fisker Karma, een elektrische auto met range extender van Fisker Automotive

Tibetaans boeddhisme
Karma kagyü, een school in het Tibetaans boeddhisme
Karmapa, het hoofd van de karma kagyü
Karma Pakshi, de tweede Karmapa

Muziek
 Karma (Kamelot), het vijfde album van Kamelot uit 2001
 Karma (Alicia Keys), een nummer uit 2003
 Karma (Brother Ape), een studioalbum uit 2017
 Karma (band), een Nederlandse powermetalband
 Karma (Lloyd Banks), een single van de band Lloyd Banks
 Karma (NDV), eerste soloalbum van Nick D'Virgilio
 Karma (Tarkan), vijfde muziekalbum van de Turkse zanger Tarkan
 Karma Chameleon, een nummer van de Engelse band Culture Club uit 1983